Bailey Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bailey Hill (Connecticut)
 Bailey Hill (Florida)
 Bailey Hill (Georgia)
 Bailey Hill (Kalifornien)
 Bailey Hill (Kentucky)
 Bailey Hill (Androscoggin County, Maine)
 Bailey Hill (Piscataquis County, Maine)
 Bailey Hill (Mississippi)
 Bailey Hill (Missouri)
 Bailey Hill (Montana)
 Bailey Hill (Grafton County, New Hampshire, 456 m)
 Bailey Hill (Grafton County, New Hampshire, 550 m)
 Bailey Hill (Cattaraugus County, New York)
 Bailey Hill (Chenango County, New York)
 Bailey Hill (Essex County, New York)
 Bailey Hill (Saratoga County, New York, 241 m)
 Bailey Hill (Saratoga County, New York, 466 m)
 Bailey Hill (Wayne County, New York)
 Bailey Hill (North Carolina)
 Bailey Hill (Oregon)
 Bailey Hill (Pennsylvania)
 Bailey Hill (Rhode Island)